Teke Teke,  Teke-Teke, Teketeke ou Teke teke peut faire référence à :
 Teke Teke, monstre issu de la légende urbaine japonaise qui raconte l'histoire du fantôme d'une jeune femme ou d'une écolière qui serait tombée sur une voie ferrée, où son corps a été coupé en deux par un train.
 Teketeke, film d'horreur japonais réalisé par Kōji Shiraishi, sorti en 2009.
 TEKE::TEKE, groupe canadien de rock psychédélique fondé en 2017.